L'Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1996 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 16ª edizione dell'International Raiffeisen Grand Prix, che fa parte della categoria World Series nell'ambito dell'ATP Tour 1996. Si è giocato a St. Pölten in Austria, dal 20 al 25 maggio 1996.

Campioni

Singolare 

 Marcelo Ríos ha battuto in finale  Félix Mantilla 6-2, 6-4

Doppio 

 Sláva Doseděl /  Pavel Vízner hanno battuto in finale  David Adams /  Menno Oosting 6–7, 6–4, 6–3

Collegamenti esterni 
 
 

 
ATP Tour 1996